Андрей Мовчан:
 Мовчан, Андрей Андреевич (род. 1968) — российский финансист, специалист по инвестициям.
 Мовчан, Андрей Васильевич (1897—1938) — первый секретарь обкома ВКП (б) по Адыгейской автономной области.
 Мовчан, Андрей Сергеевич (1980—2014) — Герой Украины.